Кизи́лове () — село в Україні, у Балаклавському районі Севастопольської міськради. Населення становить 33 особи.

Географія 
Селом протікає річка Байдарка.

Населені пункти Балаклавського району